Lophoruza är ett släkte av fjärilar. Lophoruza ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Nattflyn
Lophoruza